Yinmingella är ett släkte av svampar. Yinmingella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Yinmingella